Rottum est un toponyme qui peut faire référence à :
 Aux Pays-Bas
 Rottum, village de la Frise
 Rottum, village de la province de Groningue
 Rottum, un petit groupe d'îles de la Frise Occidentale

 En Allemagne
un village du Wurtemberg, rattachée à la municipalité de Steinhausen
une petite rivière près de cette municipalité.